Sirsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sirsjön, Västergötland, sjö i Lerums kommun,  (10,1 ha)
Lilla Sirsjön, Närke, sjö i Lekebergs kommun,  (16,3 ha)
Sirsjön (Götlunda socken, Närke), sjö i Arboga kommun,  (11,1 ha)
Sirsjön (Nysunds socken, Närke), sjö i Degerfors kommun,  (79,9 ha)
Stora Sirsjön, Närke, sjö i Lekebergs kommun,  (31,3 ha)
Lilla Sirsjön, Västmanland, sjö i Hällefors kommun,  (47,7 ha)
Sirsjön, Västmanland, sjö i Hällefors kommun,  (1,34 km²)
Stora Sirsjön, Västmanland, sjö i Hällefors kommun,  (73,8 ha)
Sirsjön (Fryksände socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (31,5 ha)
Sirsjön (Nordmarks socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun och Hagfors kommun,  (50,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn